Аврамчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Аврамчук Віктор Вікторович (1987—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Аврамчук Володимир Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Аврамчук Євген Матвійович (* 1934) — артист балету, заслужений артист України (1973).
 Аврамчук Іванна Іванівна (* 1998) — українська легкоатлетка. Спеціалізується в бігу з перешкодами.
 Аврамчук Надія Павлівна (1951) — педагог, дослідник-енциклопедист.
 Аврамчук Олександр Никифорович — український журналіст, письменник.

Подібні прізвища в Україні 
Інші схожі прізвища, що поширені в Україні: Абрамейцев, Абрамен, Абраменко, Абраменков, Абраменя, Абрамец, Абрамець, Абрамкин, Абрамкін, Абрамко, Абрамков, Абрамов, Абрамович, Абрамовіч, Абрамовський, Абрамовських, Абрамовц, Абрамочкін, Абрамук, Абрамушкін, Абрамцев, Абрамцов, Абрамчаєв, Абрамчев, Абрамченко, Абрамченков, Абрамчик, Абрамчиков, Абрамчук, Абрамьонок, Аврам, Авраменко, Авраменков, Аврамець, Аврамишин, Аврамич, Аврамкин, Аврамкін, Аврамко, Аврамков, Аврамов, Аврамович, Аврамогло, Аврамук, Аврамушкін, Аврамцев, Аврамцов, Аврамчев, Аврамченко, Аврамченков, Аврамчик, Аврамчиков.
Прізвища на -ук